Fabrega bzw. Fábrega oder Fabréga ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Fabréga (1931–1988), französische Schauspielerin

 Juan Carlos Fábrega (* 1949), argentinischer Bankier